Haplotrema är ett släkte av snäckor. Haplotrema ingår i familjen Haplotrematidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Landlungsnäckor
Haplotrema